Herb powiatu opolskiego (opolskiego)
 Herb powiatu opolskiego (lubelskiego)